119-й чемпионат Швейцарии прошёл в Лойкербаде с 11 по 19 июля 2019 года.

В соревновании приняли участие 10 шахматистов. Лучший результат показал гроссмейстер Н. Штудер. Он одержал 6 побед и 3 партии закончил вничью, оставшись единственным участником, прошедшим турнир без поражений. Этот титул чемпиона Швейцарии стал вторым в карьере шахматиста. На очко от победителя отстал Н. Георгиадис, допустивший осечку в поединке с одним из аутсайдеров турнира О. Курманом. Бронзовую медаль завоевал опытный Р. Экстрём. Он проиграл только одну партию (победителю турнира) и сумел победить в личной встрече основного конкурента в борьбе за 3-е место С. Богнера. Не очень удачно выступил еще один опытный гроссмейстер Дж. Галлахер, замкнувший пятерку, набрав только 50% очков.

Регламент 
 Категория: 8 (средний рейтинг: 2428).
 Контроль времени: 90 минут на первые сорок ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Швейцарии по шахматам
2019 год в шахматах
Июль 2019 года
Спорт в Швейцарии в 2019 году